

Miejsca 
Miejscowości w USA:
 O’Brien – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Haskell
 O’Brien – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Josephine
Gminy w USA:
 O’Brien (ang. O’Brien Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo O’Brien (ang. O’Brien County) – w stanie Iowa

Osoby 
 Alan O’Brien – irlandzki piłkarz
 Alex O’Brien – amerykański tenisista
 Andrew O’Brien – irlandzki piłkarz
 Conan O’Brien – amerykański komik i scenarzysta telewizyjny
 Dan O’Brien – amerykański lekkoatleta wieloboista
 Ed O’Brien (Edward John O’Brien) – gitarzysta zespołu Radiohead
 Edna O’Brien – irlandzka pisarka
 Edmond O’Brien − amerykański aktor
 Edwin O’Brien – amerykański duchowny katolicki, arcybiskup Baltimore
 Fergal O’Brien – irlandzki snookerzysta
 Flann O’Brien (właśc. Brian O'Nolan) – irlandzki pisarz i dziennikarz
 Joey O’Brien – irlandzki piłkarz
 John O’Brien – amerykański piłkarz
 Katie O’Brien – brytyjska tenisistka
 Keith O’Brien szkocki duchowny katolicki
 Kolouei O’Brien – polityk, szef rządu Tokelau
 Liam O’Brien – irlandzki piłkarz
 Logan O’Brien – amerykański aktor
 Maurycy O’Brien de Lacy – polski hrabia irlandzkiego pochodzenia, działacz społeczny
 Michael D. O’Brien – kanadyjski pisarz
 Parry O’Brien (William Patrick (Parry) O’Brien) – amerykański lekkoatleta
 Pat O’Brien (aktor) – amerykański aktor
 Pat O’Brien (gitarzysta) – amerykański kompozytor i gitarzysta
 Patryk O’Brien de Lacy – podpułkownik saperów Wojska Polskiego II RP
 Tim O’Brien – amerykański pisarz
 William James O’Brien – amerykański prawnik
 O’Brien – postać z książki George’a Orwella Rok 1984

Inne 
 O’Brien Trophy